Arbon (Haute-Garonne), een gemeente in het Franse departement Haute-Garonne
Arbon (district), een district in het Zwitserse kanton Thurgau
Arbon (Zwitserland), een gemeente in dat district